

Patronymie
 Jorge Oteiza (1908-2003) est un sculpteur, écrivain, designeur basque espagnol.
 Marie Oteiza (née en 1994) est une pentathlonienne française.

Toponymie
 Oteiza est une ville et une commune de la Communauté forale de Navarre en Espagne.